Hearts of Iron (computerspelserie), een reeks computerspellen ontwikkeld door Paradox Development Studio
 Hearts of Iron (computerspel), het eerste spel in de serie